NELL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 810 амінокислот, а молекулярна маса — 89 635.

Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Кальцій-зв'язувальні білки